

Partiti politici
 Acción Popular  – Azione Popolare, partito politico peruviano
 Acción Popular  – Azione Popolare, partito politico spagnolo
 Adalet Partisi  – Partito della Giustizia, partito politico turco
 Alianza Popular (Spagna)  – partito politico spagnolo, ora Partido Popular
 Alianza Popular (Venezuela)  – partito politico venezuelano
 Alternativa Popolare  – partito politico italiano
 Area Popolare  – gruppo parlamentare italiano
 Azione Popolare  – partito politico italiano

Scienza e tecnologia 
 Access Point 
 Autopilota
 Proiezione AP, anteroposteriore, nel radiogramma dell'addome
 Proiettile perforante  – in inglese AP – Armor Piercing

Chimica 
 AP – simbolo del perossido di acetone, un potente esplosivo
 AP – abbreviazione usata per indicare il perclorato d'ammonio, sale inorganico frequentemente utilizzato come ossidante nei propellenti

Codici 
 AP – Codice vettore IATA di Air One
 AP – codice ISO 3166-2:BR dello stato dell'Amapá (Brasile)
 AP – codice ISO 3166-2:IN dello stato di Andhra Pradesh (India)
 AP – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Ascoli Piceno (Italia)

Mineralogia 
 Ap – abbreviazione di apatite

Musica 
 AP – singolo di Pop Smoke del 2021

Altro 
 Ap – abbreviazione biblica per l'Apocalisse di Giovanni
 AP – abbreviazione postale statunitense usata per la corrispondenza alle Forze armate statunitensi di stanza nell'Oceano Pacifico
 AP – targa automobilistica di Ascoli Piceno (Italia)
 AP – Annual Plan – abbreviazione usata per indicare il piano annuale di una certa variabile (es. volumi di vendita annuali o fatturato o resa, ecc.)
 AP – abbreviazione usata per indicare la Automation Progetti.it
 AP – sigla inglese per Armenian Power, in italiano: Potere armeno, un gruppo criminale armenoamericano.
 Associated Press  – agenzia di stampa statunitense

Note